Zukertort ist der Familienname folgender Personen:

 Johannes Hermann Zukertort (1842–1888), polnisch-deutscher Schachmeister
 Johannes Zukertort (General) (1886–1969), deutscher Offizier, zuletzt Generalleutnant; Bruder von Karl
 Karl Zukertort (1889–1982), deutscher Offizier, zuletzt Generalleutnant